Білокриницька селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білокриницька селищна рада — Житомирська область, Радомишльський район
 Білокриницька селищна рада — Херсонська область, Великоолександрівський район

Див. також 
 Білокриницька сільська рада